L'ultimo padrino – romanzo di Mario Puzo
L'ultimo padrino – miniserie televisiva del 1997
L'ultimo padrino – miniserie televisiva del 2008